Кардава — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Кардава, Бакар — грузинский футболист.
 Кардава, Георгий Зурабович — российский и грузинский фотограф-портретист.
 Кардава, Мзиури Варламовна (род. 1951) — Герой Социалистического Труда.
 Кардава, Цаца Антоновна (1913—1987) — депутат Верховного Совета Грузинской ССР (1955—1974).